Det Danske Kriminalakademis debutantpris is een Deense literatuurprijs voor misdaadromans, die uitgereikt wordt sinds 1989 door Det Danske Kriminalakademi (DKA) aan de beste debuutroman.

Palmares

Zie ook 
 Harald Mogensen-prisen
 Palle Rosenkrantz-prisen

Externe link 
 Website Det Danske Kriminalakademi

Deense literatuurprijs